Il pirlo è una bevanda alcolica, solitamente consumata come aperitivo, storica e originaria del bresciano.

È a base di vino bianco fermo e Campari o Aperol. Viene servito in un bicchiere con stelo alto dalla forma tipica a palloncino.

È il tipico e tradizionale aperitivo della  città di Brescia e poi diffusosi in tutta la provincia.

Storia 

Sull'origine del pirlo ci sono tre ipotesi derivanti da tradizioni orali da parte dei bresciani:

 secondo la prima ipotesi, (poco accreditata) il pirlo sarebbe già esistito prima dell'avvento degli ingredienti attuali (Campari o successivamente Aperol), e veniva miscelato usando vino bianco con aggiunta di vermut  come affermano anziani frequentatori di osterie bresciane del centro storico di Brescia e veniva chiamato bianco sporco;
 secondo un'altra ipotesi il pirlo comparirebbe nel bresciano dopo la seconda guerra mondiale. Infatti il noto aperitivo locale non poteva venire alla luce, né tanto meno essere servito, se non grazie alla diffusione, da prima in Italia poi all'estero, del Campari e dell'Aperol.
 secondo la terza ipotesi il pirlo comparirebbe verso fine XIX secolo. I contadini erano tendenzialmente poveri e non potevano comprare vini a elevata gradazione. Pertanto per dare un rinforzo al vino dopo averlo allungato con acqua, si aggiungeva un bitter o un vermuth.

Oggi il pirlo viene servito praticamente in tutti i locali bresciani con Campari. La moda dell'happy hour ha introdotto anche l'uso dell'Aperol (molto meno alcolico e complesso) in luogo del Campari.

Da notare che, per essere aderenti alla tradizione bresciana, non si utilizza prosecco (che ovviamente non esisteva in provincia di Brescia negli anni Cinquanta e il cui utilizzo attuale costituisce la differenza più rilevante tra pirlo bresciano e spritz veneto) ma vino bianco fermo.

Anche la fettina di arancia e il ghiaccio sono aggiunte "modaiole" che di certo non appartengono alla tradizione "antica" di Brescia (invece, la scorzetta di limone apparteneva alla regola). Inoltre, nel passato, le osterie bresciane servivano il pirlo in bicchieri molto diversi da quelli attuali, di vetro spesso e di ridotte dimensioni, a forma di tulipano con piccolo stelo oppure, più semplicemente, il classico tumbler da bar.

Sebbene il vino bianco frizzante e/o il seltz siano diventati nel tempo ingredienti "classici", c'è da dire che nella tradizione bresciana (e per ovvi motivi) si utilizzava invece vino bianco fermo e acqua minerale gassata  per avere un po' di frizzantezza. Questa è stata la ricetta almeno fino a tutti gli anni Settanta in provincia di Brescia (qualche bar "di lusso" del centro della città si poteva permettere il seltz) e, in molte osterie dei piccoli paesi bresciani, anche negli anni Ottanta.

Nelle osterie, il pirlo, era anche chiamato "bianc con l'amaro" dove "bianc" stava per vino bianco e "amaro" era il bitter, quasi sempre Campari.

Attualità 

Come detto sopra, il pirlo è nato ed è stato per molto tempo a base di vino bianco fermo e Campari, successivamente (anni '70) ravvivato da acqua gassata (o seltz nei bar bresciani di lusso). Successivamente, fece la comparsa il vino bianco vino frizzante e l'Aperol. 

Attualmente, vi sono due "scuole" sulla preparazione (a parte il bitter, che è sempre Campari o, in subordine, Aperol, a seconda della richiesta dell'avventore):

 1) tradizionalista (ovvero vino bianco fermo + acqua gassata);
 2) modernista (vino bianco frizzante, a volte ulteriormente ravvivato da seltz).

In tempi recenti, dato l'enorme successo e diffusione a livello nazionale del prosecco in versione spumante, si sta diffondendo anche a Brescia l'utilizzo di questo prodotto, al posto della ricetta tradizionale. Se si ricorre a spumante (anche provenisse dal territorio bresciano), però, non si può parlare di pirlo ma di spritz, un aperitivo diverso.

Quando il colore del pirlo è arancione significa che è un "pirlo Aperol", mentre quando è rosso significa che è un "pirlo Campari".

Vini da utilizzare 
Va da sé che il vino bianco fermo deve essere del territorio, idem se si sceglie, contrariamente alla ricetta tradizionale, vino bianco frizzante al posto del fermo più acqua gassata.

Posto che anche a Brescia è prodotto tanto vino generico, che potrebbe essere comunque impiegato, le DOC bresciane da usare sono: Lugana (ovviamente solo il fermo secco), Curtefranca bianco, Capriano del Colle bianco, nonché i vini IGT Valcamonica, Montenetto, Ronchi di Brescia.

Origine del nome 

L'etimologia del nome dell'aperitivo bresciano è alquanto incerta. Secondo una certa aneddotica che rimanderebbe a tradizioni orali, il nome pirlo potrebbe derivare dal particolare movimento circolare che il liquore fa dopo la sua caduta nel vino. Nel dialetto bresciano infatti si usa dire ho fatto un pirlo a testimonianza di una caduta non traumatica per terra. Il liquore versato, cadendo nel bicchiere, ricorda un pirlo (una caduta) andando verso il basso e tornando poi verso l'alto.

Pirlone 

Il pirlone non è altro che un pirlo "doppio", spesso servito in bicchieri di dimensioni generose. Il pirlone, come variante, si è diffuso con la moda dell'happy hour (apericena) caratterizzato da abbondanti stuzzichini, per cui  un pirlo "semplice" potrebbe non essere sufficiente.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 

Cocktail alcolici
Cucina bresciana